Kudrynzi (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Chmelnyzkyj, siehe Kudrynzi (Chmelnyzkyj)
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Kamjanez-Podilskyj, siehe Kudrynzi (Kamjanez-Podilskyj)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Ternopil, siehe Kudrynzi (Ternopil)